

Geografia 
 Warburton – città situata nella regione di Goldfields-Esperance, in Australia Occidentale

Persone 
 Adolphus Warburton Moore (1841-1887) – alpinista e funzionario inglese 
 Bernard Warburton-Lee (1895-1940) – militare britannico
 Elliot Warburton (1810-1852) – scrittore irlandese
 Fred Warburton (1880-1948) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Harry Warburton (1925-2005) – bobbista svizzero
 Mark Warburton (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Nigel Warburton (1962) – filosofo inglese
 Patrick Warburton (1964) – attore e doppiatore statunitense
 Peter Warburton (1813-1889) – esploratore britannico
 Sam Warburton (1988) – ex rugbista a 15 internazionale per il Galles
 William Warburton (1698-1779) – scrittore, critico letterario e vescovo anglicano inglese